Турой — река в России, протекает в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе.

Этимология 
от  — ширина, широкий и  — пробоина, выемка, рытвина. Туура-Ойык — широкое углубление, выемка, котловина, пробоина.
 "Следуя  всё время левым берегом и пройдя озеро Ак-Кӧл, мы достигли устья светлой речки  Туура-Ойук, падающей пенистыми каскадами в скалистой ложбине" .

Описание 
Река берёт начало в леднике Ирбисту спускающимся с одноименной горы (высота 3967 м.), далее втекает в ледниковое озеро и всего через несколько километров впадает в реку Елангаш, напротив горы Чат.
В районе устья реки находятся многочисленные скальные выходы — «бараньи лбы», на которые нанесены многочисленные рисунки -петроглифы.

Долина реки абсолютно безлесная, благодаря наличию подходящих пастбищ используется местными жителями для выпаса Сарлыков.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района